Pod imieniem Pedrinho znani byli: 
 Pedro Paulo de Oliveira –  piłkarz brazylijski (ur. 1977), występujący na pozycji lewego pomocnika.
 Pedro Luís Vicençote – piłkarz brazylijski (ur. 1957)  grający na pozycji obrońcy.